«I Won’t Let Go» — песня американской кантри-группы Rascal Flatts, вышедшая в качестве второго сингла с их 7-го студийного альбома Nothing Like This. Релиз прошёл 10 января 2011 года. Сингл достиг второго места в кантри-чарте Hot Country Songs (Billboard) и получил платиновую сертификацию в США.

История 
Песня получила положительные отзывы музыкальной критики, например от Associated Press, The 9513, Roughstock, «The 1-to-10 Country Music Review».

Музыкальное видео 
Режиссёром видеоклипа стали Deaton-Flanigen Productions, а премьера прошла в начале 2011 года

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 I Won’t Let Go 
 

Песни 2011 года
Кантри-песни
Песни на английском языке
Синглы Big Machine Records